Di seguito una lista di asteroidi dal numero 297001 al 298000 con data di scoperta e scopritore.

297001-297100 

|-
|297001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297004 - ||  ||  || Calvin College
|-
|297005 Ellirichter ||  ||  || ESA OGS
|-
|297006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297016 - ||  ||  || CSS
|-
|297017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297018 - ||  ||  || WISE
|-
|297019 - ||  ||  || WISE
|-
|297020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297024 - ||  ||  || CSS
|-
|297025 - ||  ||  || Klein, M.
|-
|297026 Corton ||  ||  || Ory, M.
|-
|297027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297029 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|297030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297039 - ||  ||  || CSS
|-
|297040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297042 - ||  ||  || Jarnac
|-
|297043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297044 - ||  ||  || WISE
|-
|297045 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|297046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297049 - ||  ||  || WISE
|-
|297050 - ||  ||  || WISE
|-
|297051 - ||  ||  || WISE
|-
|297052 - ||  ||  || WISE
|-
|297053 - ||  ||  || WISE
|-
|297054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297056 - ||  ||  || WISE
|-
|297057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297058 - ||  ||  || CSS
|-
|297059 - ||  ||  || WISE
|-
|297060 - ||  ||  || Mayhill
|-
|297061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297063 - ||  ||  || NEAT
|-
|297064 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|297065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297068 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|297069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297072 - ||  ||  || WISE
|-
|297073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297074 - ||  ||  || WISE
|-
|297075 - ||  ||  || CSS
|-
|297076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297078 - ||  ||  || NEAT
|-
|297079 - ||  ||  || CSS
|-
|297080 - ||  ||  || WISE
|-
|297081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297082 Bygott ||  ||  || WISE
|-
|297083 - ||  ||  || WISE
|-
|297084 - ||  ||  || OAM
|-
|297085 - ||  ||  || WISE
|-
|297086 - ||  ||  || WISE
|-
|297087 - ||  ||  || WISE
|-
|297088 - ||  ||  || WISE
|-
|297089 - ||  ||  || OAM
|-
|297090 - ||  ||  || WISE
|-
|297091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297092 - ||  ||  || WISE
|-
|297093 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|297094 - ||  ||  || NEAT
|-
|297095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297097 - ||  ||  || WISE
|-
|297098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

297101-297200 

|-
|297101 - ||  ||  || NEAT
|-
|297102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297104 - ||  ||  || WISE
|-
|297105 - ||  ||  || CSS
|-
|297106 - ||  ||  || CSS
|-
|297107 - ||  ||  || WISE
|-
|297108 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|297109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297112 - ||  ||  || OAM
|-
|297113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297116 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|297117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297121 - ||  ||  || NEAT
|-
|297122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297123 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297132 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|297133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297136 - ||  ||  || CSS
|-
|297137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297143 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|297144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297145 - ||  ||  || CSS
|-
|297146 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|297147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297149 - ||  ||  || NEAT
|-
|297150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297152 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|297153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297161 Subuchin ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|297162 - ||  ||  || NEAT
|-
|297163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297164 - ||  ||  || CSS
|-
|297165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297168 - ||  ||  || CSS
|-
|297169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297171 - ||  ||  || CINEOS
|-
|297172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297173 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|297174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297177 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|297178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297180 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297184 - ||  ||  || CSS
|-
|297185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297189 - ||  ||  || NEAT
|-
|297190 - ||  ||  || CSS
|-
|297191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297192 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297193 - ||  ||  || NEAT
|-
|297194 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|297195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

297201-297300 

|-
|297201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297205 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|297206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297207 - ||  ||  || CSS
|-
|297208 - ||  ||  || NEAT
|-
|297209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297211 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|297212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297213 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|297214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|297219 - ||  ||  || CSS
|-
|297220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297226 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|297227 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|297228 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|297229 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|297230 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|297231 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|297232 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|297233 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|297234 - ||  ||  || Schmadel, L. D., Stoss, R.
|-
|297235 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
|297236 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
|297237 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
|297238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297239 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|297240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297244 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|297245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297249 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|297250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297274 - ||  ||  || NEAT
|-
|297275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297288 - ||  ||  || ODAS
|-
|297289 - ||  ||  || Kobayashi, T.
|-
|297290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297291 - ||  ||  || Sato, N.
|-
|297292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297300 - ||  ||  || LINEAR
|}

297301-297400 

|-
|297301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297309 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|297310 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|297311 - ||  ||  || ODAS
|-
|297312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297313 - ||  ||  || ODAS
|-
|297314 - ||  ||  || Tombelli, M., Boattini, A.
|-
|297315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297319 - ||  ||  || CSS
|-
|297320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297354 - ||  ||  || Eskridge
|-
|297355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297359 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|297360 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|297361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297373 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297374 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297382 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|297383 - ||  ||  || Kusnirak, P., Pravec, P.
|-
|297384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297400 - ||  ||  || LINEAR
|}

297401-297500 

|-
|297401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297405 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297406 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|297407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297409 Mållgan ||  ||  || Brandeker, A.
|-
|297410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297411 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|297412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297423 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297441 - ||  ||  || NEAT
|-
|297442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297470 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297478 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297479 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297480 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297484 - ||  ||  || Roe, J. M.
|-
|297485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

297501-297600 

|-
|297501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297504 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297507 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297519 - ||  ||  || NEAT
|-
|297520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297521 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|297522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297528 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297529 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297530 - ||  ||  || NEAT
|-
|297531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297532 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297533 - ||  ||  || NEAT
|-
|297534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297538 - ||  ||  || NEAT
|-
|297539 - ||  ||  || NEAT
|-
|297540 - ||  ||  || NEAT
|-
|297541 - ||  ||  || NEAT
|-
|297542 - ||  ||  || NEAT
|-
|297543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297548 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297549 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297550 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297551 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297552 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297556 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297557 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297559 - ||  ||  || NEAT
|-
|297560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297568 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297569 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297578 - ||  ||  || NEAT
|-
|297579 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|297580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297600 - ||  ||  || LINEAR
|}

297601-297700 

|-
|297601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297612 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297614 - ||  ||  || NEAT
|-
|297615 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297616 - ||  ||  || NEAT
|-
|297617 - ||  ||  || CINEOS
|-
|297618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297637 - ||  ||  || NEAT
|-
|297638 - ||  ||  || NEAT
|-
|297639 - ||  ||  || NEAT
|-
|297640 - ||  ||  || NEAT
|-
|297641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297643 - ||  ||  || NEAT
|-
|297644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297650 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297651 - ||  ||  || NEAT
|-
|297652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297654 - ||  ||  || NEAT
|-
|297655 - ||  ||  || NEAT
|-
|297656 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|297657 - ||  ||  || NEAT
|-
|297658 - ||  ||  || NEAT
|-
|297659 - ||  ||  || NEAT
|-
|297660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297672 - ||  ||  || NEAT
|-
|297673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297684 - ||  ||  || NEAT
|-
|297685 - ||  ||  || NEAT
|-
|297686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297687 - ||  ||  || NEAT
|-
|297688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297692 - ||  ||  || NEAT
|-
|297693 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|297694 - ||  ||  || NEAT
|-
|297695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297700 - ||  ||  || LINEAR
|}

297701-297800 

|-
|297701 - ||  ||  || NEAT
|-
|297702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297703 - ||  ||  || NEAT
|-
|297704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297713 - ||  ||  || NEAT
|-
|297714 - ||  ||  || NEAT
|-
|297715 - ||  ||  || NEAT
|-
|297716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297720 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|297721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297730 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297747 - ||  ||  || NEAT
|-
|297748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297786 - ||  ||  || NEAT
|-
|297787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297800 - ||  ||  || LINEAR
|}

297801-297900 

|-
|297801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297802 - ||  ||  || NEAT
|-
|297803 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|297804 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297830 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|297831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297842 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297843 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297844 - ||  ||  || NEAT
|-
|297845 - ||  ||  || NEAT
|-
|297846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297848 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|297849 - ||  ||  || NEAT
|-
|297850 - ||  ||  || NEAT
|-
|297851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297852 - ||  ||  || NEAT
|-
|297853 - ||  ||  || NEAT
|-
|297854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297872 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|297873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297900 - ||  ||  || LINEAR
|}

297901-298000 

|-
|297901 - ||  ||  || NEAT
|-
|297902 - ||  ||  || NEAT
|-
|297903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297904 - ||  ||  || NEAT
|-
|297905 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|297906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297910 - ||  ||  || NEAT
|-
|297911 - ||  ||  || NEAT
|-
|297912 - ||  ||  || NEAT
|-
|297913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297918 - ||  ||  || NEAT
|-
|297919 - ||  ||  || NEAT
|-
|297920 - ||  ||  || NEAT
|-
|297921 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|297922 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|297923 - ||  ||  || NEAT
|-
|297924 - ||  ||  || NEAT
|-
|297925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297926 - ||  ||  || NEAT
|-
|297927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297928 - ||  ||  || NEAT
|-
|297929 - ||  ||  || NEAT
|-
|297930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297932 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297933 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297934 - ||  ||  || NEAT
|-
|297935 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297938 - ||  ||  || NEAT
|-
|297939 - ||  ||  || NEAT
|-
|297940 - ||  ||  || Lick Observatory
|-
|297941 - ||  ||  || NEAT
|-
|297942 - ||  ||  || NEAT
|-
|297943 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|297944 - ||  ||  || NEAT
|-
|297945 - ||  ||  || NEAT
|-
|297946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297947 - ||  ||  || NEAT
|-
|297948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297949 - ||  ||  || NEAT
|-
|297950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297951 - ||  ||  || NEAT
|-
|297952 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297953 - ||  ||  || NEAT
|-
|297954 - ||  ||  || NEAT
|-
|297955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297958 - ||  ||  || NEAT
|-
|297959 - ||  ||  || NEAT
|-
|297960 - ||  ||  || LONEOS
|-
|297961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297962 - ||  ||  || NEAT
|-
|297963 - ||  ||  || NEAT
|-
|297964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|297965 - ||  ||  || NEAT
|-
|297966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297967 - ||  ||  || NEAT
|-
|297968 - ||  ||  || NEAT
|-
|297969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297978 - ||  ||  || NEAT
|-
|297979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297980 - ||  ||  || NEAT
|-
|297981 - ||  ||  || NEAT
|-
|297982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297986 - ||  ||  || NEAT
|-
|297987 - ||  ||  || NEAT
|-
|297988 - ||  ||  || NEAT
|-
|297989 - ||  ||  || NEAT
|-
|297990 - ||  ||  || NEAT
|-
|297991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|297993 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|297994 - ||  ||  || NEAT
|-
|297995 - ||  ||  || NEAT
|-
|297996 - ||  ||  || NEAT
|-
|297997 - ||  ||  || NEAT
|-
|297998 - ||  ||  || NEAT
|-
|297999 - ||  ||  || NEAT
|-
|298000 - ||  ||  || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0297001